Феду́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Федун Богдан — майор Збройних сил України, начальник управління патрульної служби Одеси.
 Федун Валентин Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  (Vitaliy Stranger) — український музичний продюсер.
 Федун Леонід Арнольдович (1956) — російський підприємець, віце-президент ВАТ «Лукойл», основний акціонер і голова ради директорів футбольного клубу «Спартак» (Москва).
 Федун Олексій Леонідович — народний депутат України 5-го скликання від Блоку «Наша Україна», народний депутат України 6-го скликання від Партії регіонів.
 Федун Петро Миколайович — заступник Голови Генерального Секретаріату Української Головної Визвольної Ради, член Проводу ОУН, керівник Головного осередку пропаганди Проводу ОУН, референт політвиховного відділу Головного військового штабу УПА; чоловий ідеолог («політвиховник») українського збройного підпілля ОУН-УПА 1940/50-их рр., пропагандист, публіцист і редактор та автор багатьох повстанських публікацій.

Українські прізвища